Rabelo steht für:

 Rabelo, einen Bootstyp aus Portugal

Rabelo ist der Familienname folgender Personen:

 Derek Rabelo (* 1992), brasilianischer Surfer
 Sebastião Roque Rabelo Mendes (1929–2020), brasilianischer Geistlicher und Weihbischof in Belo Horizonte